Eduardo Rodríguez peut désigner :
 Eduardo Rodríguez Larreta (1888-1973), avocat, journaliste et homme politique uruguayen ;
 Eduardo Rodríguez (1952-2009), lanceur droitier de baseball ;
 Eduardo Rodríguez (1956-), avocat et homme d'État bolivien ;
 Eduardo Rodríguez (1993-), lanceur gaucher des Red Sox de Boston de la Ligue majeure de baseball ;
  (1974-), acteur mexicain.